Codex Palatinus (Plural: Codices Palatini), Handschrift der ehemaligen Bibliotheca Palatina, steht für:

 Codex Palatinus germanicus, deutsche Handschrift der Palatina, siehe Codices Palatini germanici
 Codex Palatinus latinus, lateinische Handschrift der Palatina, siehe Codices Palatini latini
 Codex Palatinus graecus, griechische Handschrift der Palatina, siehe Codices Palatini graeci
 Codex Palatinus ebraicus, hebräische Handschrift der Palatina, siehe Codices Palatini ebraici